Suli oder Süli ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Abu Bakr Muhammad bin Yahya as-Suli, arabischer Schachspieler
 Endre Süli (* 1956), serbischer Mathematiker
 Ilirjan Suli (* 1975), albanischer Gewichtheber

Souli, gelegentlich auch Suli geschrieben, ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

siehe auch:
 Soulioten